

Sigle 
 Arbetarpartiet Kommunisterna – Partito dei Lavoratori - i Comunisti, partito politico svedese

Codici 
 APK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Apataki (Polinesia Francese)
 apk – codice ISO 639-3 della lingua kiowa-apache

Informatica 
 APK – formato file eseguibile Android